The Bondman – film del 1916 diretto da Edgar Lewis
The Bondman – film del 1929 diretto da Herbert Wilcox